La Palatina – rivista letteraria italiana
 Palatina – capo di abbigliamento
Palatina – varietà di uva da tavola

Pagine correlate 
 Basilica palatina
 Biblioteca palatina
 Cappella palatina
 Palatino (disambigua)